Прилук — название населённых пунктов в России:

 Прилук — деревня в Вельского района Архангельской области, Верхнеустькулойском сельском поселении.
 Прилук — деревня в Вельского района Архангельской области, Пежемском сельском поселении.
 Прилук — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Прилук — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.
 Прилук — деревня в Тавреньгском сельском поселении Коношского района Архангельской области, находится возле населённого пункта Папинская.
 Прилук — деревня в Тавреньгском сельском поселении Коношского района Архангельской области, находится возле населённого пункта Фофановский.
 Прилук — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Прилук — деревня в Пинежском районе Архангельской области.
 Прилук — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Прилук — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Прилук — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Прилук — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Прилук — деревня в Торопецком районе Тверской области.